

Patronyme
 Stefan Denifl, (1987- ), est un coureur cycliste autrichien.
 Wilhelm Denifl, (1980- ), est un spécialiste autrichien du combiné nordique.

Homonymie
Homonymie de patronyme